Nationalitätengesetz ist der Name folgender Gesetze:

 Nationalitätengesetz in Österreich-Ungarn von 1868, siehe Österreichisch-Ungarischer Ausgleich#Ungarische Reformen
 Nationalitätengesetz in Rumänien von 1945, siehe Nationalstaatsgesetz (Rumänien)
 Gesetz Nr. CLXXIX./2011 über die Rechte der Nationalitäten in Ungarn von 2011, siehe Nationalstaatsgesetz (Ungarn)
 Nationalitätengesetz in Israel von 2018, siehe Nationalstaatsgesetz (Israel)